Noordelijk Insteekdok (Antwerpen), in de haven van Antwerpen
Noordelijk Insteekdok (Zeebrugge), in de haven van Brugge-Zeebrugge